Четрдесет седма сезона Светског купа у алпском скијању почела је 27. октобра 2012. у Зелдену у Аустрији а завршена је 17. марта 2013. у Ленцерхајду у Швајцарској. Титуле у укупном поретку су освојили Марсел Хиршер из Аустрије и Тина Мазе из Словеније.

Марсел Хиршер је постао први Аустријанас после Штефана Еберхартера који је одбранио титулу победника у укупном поретку, док је Тина Мазе постала прва словеначка такмичарка која је освојила титулу у укупном поретку. Такође, она је поставила рекорде у броју освојених бодова - 2414, броју победничких постоља - 23, и у разлици у односу на другопласирану такмичарку - 1313 бодова.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно

Мушкарци

Жене

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2012.
Алпско скијање у 2013.